Анна Садурская,  ( — ) — польский археолог и историк искусства.

Биография 
Изучала классическую филологию и археологию. Преподаватель Варшавского университета. Профессор с 1972 года. Она была членом экспедиции археологических раскопок под руководством Казимежа Михайловского в Египте, Сирии, в Крыму. В период с 1970 по 1971 год глава польских раскопок в Пальмире.

Отдельные публикации 
 "Les tables iliaques", Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.
 "W cieniu Panteonu: o sztuce starożytnego Rzymu", Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1965.
 "Archeologia starożytnego Rzymu", cz. 1-4, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1965-1971.
 "Пальмира - narzeczona pustyni: dzieje i sztuka, Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1968.
 "Sztuka ziemi wydarta: archeologia klasyczna 1945-1970: najnowsze odkrycie i metody badań", Warszawa: "Wiedza Powszechna" 1972.
 "Les portraits romains dans les collections polonaises", Warszawa: Éditions Scientifiques de Pologne 1972.
 "Archeologia starożytnego Rzymu", t. 1: "Od epoki królów do schyłku republiki", Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1975.
 "Le tombeau de famille de 'Alainê = Grobowiec rodziny 'Alainê", Varsovie: Éditions Scientifiques de Pologne 1977.
 "Archeologia starożytnego Rzymu", t. 2: "Okres cesarstwa", Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1980.
 (redakcja) "Z dziejów miłośnictwa antyku w Polsce = Sur les amateurs de l'antiquité en Pologne", pod red. naukową Anny Sadurskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1989. 
 "Les Sarcophages et les fragments de sarcophages dans les collections polonaises", par Anna Sadurska et , Warszawa: APS. Centre d'Archéologie Méditerranéenne 1992.

Литература 
 Tomasz Mikocki, "Anna Sadurska (1 IX 1921 - 3 III 2004)", "Archeologia" 55 (2004), s. 161-167 (zawiera także bibliografię jej prac za lata 1950-2002).
 Tomasz Mikocki, "Anna Sadurska (1921-2004)", "Światowit: rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej" (2003), s. 11-13.

Археологи Польши
Историки искусства